Die Oxide und Hydroxide in der Systematik der Minerale nach Dana umfassen die Klasse III dieser Systematik. Nach der neuen Dana-Klassifikation besteht die Klasse aus den Unterklassen 4 (Oxide), 5 (Uran- und thoriumhaltige Oxide), 6 (Hydroxide und Hydroxyl-haltige Oxide), 7 (mehrfache Oxide), und 8 (Mehrfache Oxide mit Nb, Ta und Ti).

Die Einträge sind nach folgendem Muster aufgebaut:

Die Spalte „Status“ gibt in Kurzform Auskunft über Abweichungen von der Anerkennung als eigenständiges Mineral oder andere Besonderheiten. Erläuterung der Abkürzungen:
 Group = Als Name zur Bezeichnung einer Gruppe von Mineralen anerkannt
 N = Veröffentlicht ohne Anerkennung durch die IMA/CNMNC
 R = Umbenannt oder Nummer geändert
 Q = Fraglich

04 Oxide

04.00 Oxidminerale ohne Klassifikationsnummer

04.00.00 Hydroxide

04.00.00 Oxide

04.00.00 basische Oxide

04.00.00 wasserhaltige Oxide

04.00.00 Oxihalogenide

04.01 Einfache Oxide mit einer Kationenladung von 1+ (A2O)

04.01.01

04.01.02

04.01.03 Gashydratgruppe

04.02 Einfache Oxide mit einer Kationenladung von 2+ (AO)

04.02.01 Periklasgruppe (Isometrisch, Fm3m)

04.02.02

04.02.03

04.02.04

04.02.05

04.02.06

04.02.07

04.03 Einfache Oxide mit einer Kationenladung von 3+ (A2O3)

04.03.01 Korund-Hämatit-Gruppe (Rhomboedrisch: R-3c)

04.03.02

04.03.03 Perowskit-Gruppe

04.03.04

04.03.05 Ilmenitgruppe

04.03.06

04.03.07

04.03.08

04.03.09

04.03.10 Claudetitgruppe

04.03.11

04.03.12

04.03.13

04.04 Einfache Oxide mit einer Kationenladung von 4+ (AO2)

04.04.01 Rutilgruppe (Tetragonal: P42/mnm)

04.04.02

04.04.03

04.04.04

04.04.05

04.04.06

04.04.07

04.04.08

04.04.09

04.04.10

04.04.11

04.04.12

04.04.13

04.04.14

04.04.15

04.04.16

04.04.17

04.05 Einfache Oxide mit einer Kationenladung von 6+ (AO3)

04.05.01

04.05.02

04.05.03

04.05.04

04.05.05

04.05.06

04.06 Einfache nicht klassifizierte Oxide

04.06.01

04.06.02

04.06.03

04.06.04

04.06.05

04.06.06

04.06.07

05 Uran- und thoriumhaltige Oxide

05.01 Uran- und thoriumhaltige Oxide mit einer Kationenladung von 4+ (AO2)

05.01.01

05.02 Uran- und thoriumhaltige Oxide mit einer Kationenladung von 6+ (AO3), und wasserhaltig

05.02.01

05.02.02

05.02.03

05.02.04

05.03 Uran- und thoriumhaltige Oxide mit einer Kationenladung von 8+ (AO4), und wasserhaltig

05.03.01

05.03.02

05.04 Uran- und thoriumhaltige Oxide, die Erdalkalimetall-Elemente enthalten (wasserhaltig)

05.04.01

05.04.02

05.04.03

05.05 Uran- und thoriumhaltige Oxide, die Alkali- und Erdalkalimetall-Elemente enthalten (wasserhaltig)

05.05.01

05.05.02

05.05.03

05.06 Uran- und thoriumhaltige Oxide mit polyvalentem Uran

05.06.01

05.07 Uran- und thoriumhaltige Oxide mit Alkali- oder hydratisierten Hydroxidkomponenten

05.07.01 Becquerelitgruppe

05.08 Oxide mit Uran und Thorium und einer Kationenladung von 6+, die Pb und erhebliche Mengen an Kristallwasser enthalten

05.08.01

05.09 Uran- und thoriumhaltige Oxide mit einer Kationenladung von 6+, die Pb oder Bi und etwas Kristallwasser oder Hydroxygruppen enthalten

05.09.01

05.09.02

05.09.03

05.09.04

05.09.05

05.09.06

06 Hydroxide und hydroxyhaltige Oxide

06.01 Hydroxide und hydroxyhaltige Oxide mit der Formel: X3+O OH

06.01.01 Diasporgruppe (Orthorhombisch, Pnma oder Pnmd)

06.01.02 Böhmitgruppe

06.01.03

06.01.04 Heterogenitgruppe

06.01.05

06.01.06

06.02 Hydroxide und hydroxyhaltige Oxide mit der Formel X2+ (OH)2

06.02.01 Brucitgruppe (rhomboedrisch: P-3m1)

06.02.02

06.02.03

06.02.04

06.02.05

06.02.06

06.02.07

06.02.08

06.02.09

06.02.10

06.02.11

06.02.12

06.02.13

06.03 Hydroxide und hydroxyhaltige Oxide mit (OH)3- oder (OH)6-Gruppen

06.03.01

06.03.02

06.03.03

06.03.04

06.03.05

06.03.06 Wickmanitgruppe (Kubisch oder Trigonal, mit 2+-Kationen und Sn)

06.03.07 Wickmanitgruppe (Tetragonal: P42/n)

06.03.08

06.03.09

06.03.10

06.04 Hydroxide und hydroxyhaltige Oxide mit verschiedenen Kationen

06.04.01

06.04.02

06.04.03

06.04.04

06.04.05

06.04.06

06.04.07

06.04.08

06.04.09

06.04.10

06.04.11

06.04.12

06.04.13

06.04.14

06.04.15

07 Mehrfache Oxide

07.01 Mehrfache Oxide mit der Formel ABX2 und Kupfer

07.01.01

07.01.02

07.02 Mehrfache Oxide (A+B2+)2X4, Spinellgruppe

07.02.01 Aluminium-Untergruppe

07.02.02 Eisen-Untergruppe

07.02.03 Chrom-Untergruppe

07.02.04 Vanadium-Untergruppe

07.02.05 Titan-Untergruppe

07.02.06

07.02.07

07.02.08

07.02.09

07.02.10

07.02.11 Taaffeitgruppe (T2 = Be + T)

07.02.12 Taaffeitgruppe (T2 = Be + T)

07.02.13

07.02.14

07.02.15

07.03 Mehrfache Oxide mit 2+ und höher geladenen Kationen

07.03.01 mit Mn (Hexagonal, P3)

07.03.02

07.03.03

07.04 Mehrfache Oxide mit O19-Gruppen

07.04.01 (Hexagonal, P63/mmc)

07.04.02 (Hexagonal, P63/mmc), stark magnetisch

07.05 Mehrfache Oxide mit der Formel ABX2

07.05.01 Humitgruppe (Tetragonal: I41/acd) mit Si

07.05.02

07.05.03

07.05.04

07.06 Mehrfache Oxide mit der Formel A(B)4X9

07.06.01

07.06.02

07.06.03

07.07 Mehrfache Oxide mit verschiedenen Formeln

07.07.01

07.07.02

07.08 Mehrfache Oxide mit der Formel ABO2 • x (H2O)

07.08.01

07.08.02 Chalkophanitgruppe

07.08.03

07.09 Mehrfache Oxide

07.09.01 Kryptomelangruppe (Hart, schwarz, feinkörnig)

07.09.02

07.09.03

07.09.04

07.09.05

07.10 Mehrfache Oxide

07.10.01

07.10.02

07.10.03

07.10.05

07.11 Mehrfache Oxide als Titanoxide mit [4] und [6]-Ersetzungen

07.11.01

07.11.02

07.11.03

07.11.04

07.11.05

07.11.06

07.11.07 Hogbomitgruppe (Ti>Sn)

07.11.08 Nigeritgruppe (Sn>Ti)

07.11.09

07.11.10

07.11.11

07.11.12

07.11.13

07.11.14

07.11.15

08 Mehrfache Oxide mit Nb, Ta und Ti

08.01 Mehrfache Oxide mit Nb, Ta und Ti mit der Formel ABO4

08.01.01

08.01.02 Fergusonit-beta Gruppe (Monoklin)

08.01.03  Yttroantalalit-Yttrocolumbit-Reihe

08.01.04

08.01.05

08.01.06 Stibiocolumbitgruppe

08.01.07

08.01.08 Wodginitgruppe

08.01.09

08.01.10

08.01.11 Samarskitgruppe

08.01.12

08.02 Mehrfache Oxide mit Nb, Ta und Ti mit der Formel A2(B2O6)(O,OH,F)

08.02.01 Pyrochlorgruppe (Pyrochlor-Untergruppe; Nb>Ta;(Nb+Ta)>2(Ti))

08.02.02 Pyrochlorgruppe (Mikrolith-Untergruppe; Ta>Nb;(Ta+Nb)>2(Ti))

08.02.03 Pyrochlorgruppe (Betafit-Untergruppe; 2(Ti)>(Ta+Nb))

08.02.04 Pyrochlorgruppe (Cesstibtantit-Untergruppe; (Na,Cs)(Bi,Sb)(Ta,Nb)4O12)

08.02.05 Zirkonolith-Gruppe

08.02.06

08.02.07

08.02.08

08.03 Mehrfache Oxide mit Nb, Ta und Ti und der Formel A(B2O6)

08.03.01 Tapiolit-Reihe

08.03.02 Tantalit-Columbit-Reihe

08.03.03

08.03.04

08.03.05

08.03.06

08.03.07

08.03.08

08.03.09

08.03.10

08.03.11

08.03.12

08.04 Mehrfache Oxide mit Nb, Ta und Ti mit verschiedenen Formeln

08.04.01

08.04.02

08.05 Mehrfache Oxide mit Nb, Ta und Ti

08.05.01 Crichtonitgruppe (ABC18T2O38)

08.06 Mehrfache Oxide mit Nb, Ta und Ti

08.06.01 Franconitgruppe

08.06.02 Calciotantitgruppe

08.07 Mehrfache Oxide mit Nb, Ta und Ti

08.07.01

08.07.02

08.07.03

08.07.04

08.07.05

08.07.06

08.07.07

08.07.08 Belyankinitgruppe

08.07.09

08.07.10

08.07.11

08.07.12

08.07.13

Weblinks 
 Webmineral – Dave Barthelmy: New Dana Classification of Minerals. – 04 Oxide Minerals, 05 Oxides Containing Uranium and Thorium, 06 Hydroxides and Oxides Containing Hydroxyl, 07 Multiple Oxides, 08 Multiple Oxides with Nb, Ta, and Ti

Einzelnachweise 

Dana
Minerale